Ann Hamilton (1956) – artista statunitense
 Ann Hamilton (...) – attrice britannica
 Ann Hamilton (...) – attrice statunitense
 Ann Mary Hamilton (...) – scrittrice inglese
 Ann Lewis Hamilton (...) – produttrice televisiva e scrittrice statunitense